Соревнования по бодибилдингу проводились на летних Азиатских играх дважды — в 2002 и 2006 годах только для мужчин.

Призёры соревнований

До 60 кг

До 65 кг

До 70 кг

До 75 кг

До 80 кг

До 85 кг

До 90 кг

Свыше 90 кг

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (International Federation of BodyBuilding and Fitness, IFBB)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета
 Официальный сайт летних Азиатских игр 2002, страница соревнований по бодибилдингу (веб-архив)

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры